Farmington es un topónimo que puede hacer referencia a muchos lugares:

 En Canadá:
 Farmington, en la provincia de Columbia Británica.

 En los Estados Unidos:
 Farmington, en el estado de Arkansas.
 Farmington, en California.
 Farmington, en Connecticut.
 Farmington, en Delaware.
 Farmington, en Kentucky.
 Farmington, en Illinois.
 Farmington, en Iowa.
 Farmington, en Maine.
 Farmington, en Míchigan.
 Farmington, en Minnesota.
 Farmington, en Misisipi.
 Farmington, en Misuri.
 Farmington, en Nueva York.
 Farmington, en Nuevo Hampshire.
 Farmington, en Nuevo México.
 Farmington, en Pensilvania.
 Farmington, en Utah.
 Farmington, en Virginia.
 Farmington, en Virginia Occidental.
 Farmington, en Washington.
 Farmington, en Misisipi.
 Varias localidades en Wisconsin:
 Farmington, en el Condado de Jefferson.
 Farmington, en el Condado de La Crosse.
 Farmington, en el Condado de Polk.
 Farmington, en el Condado de Washington.
 Farmington, en el Condado de Waupaca.
 Varios municipios (township) en Pensilvania:
 Municipio de Farmington, en el Condado de Clarion.
 Municipio de Farmington, en el Condado de Tioga.
 Municipio de Farmington, en el Condado de Warren.
 El río Farmington, en Connecticut.
En Liberia
Río Farmington

 En el Reino Unido:
 Farmington, en el condado inglés de Gloucestershire.